Médico de familia puede referirse a:

 Médico de cabecera, sinónimo de médico de familia, o en algunos países médico generalista.
 Medicina familiar, rama de la Medicina.
 Médico de familia, serie de televisión española emitida en Telecinco entre 1995 y 1999 protagonizada por Emilio Aragón.